Die Livesport Prague Open 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Prag. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 25. bis 31. Juli 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Barbora Krejčíková im Einzel sowie die Paarung Marie Bouzková/Lucie Hradecká im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Livesport Prague Open 2022 fand vom 23. bis 24. Juli 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Prag